Osoby o tym nazwisku:
 Guy Evéquoz – szwajcarski szermierz
 Jean-Blaise Evéquoz – szwajcarski szermierz